Allison Crowe (Nanaimo, 16 novembre 1981), cantautrice e pianista canadese.
Cameron Crowe (Palm Springs, 13 luglio 1957), regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore statunitense.
Glen Crowe (Dublino, 25 dicembre 1977), calciatore irlandese.
Joseph Archer Crowe (Londra, 25 ottobre 1825 – Werbach, 6 settembre 1896), storico dell'arte inglese.
Russell Crowe (Wellington, 7 aprile 1964), attore neozelandese naturalizzato australiano.
Vic Crowe (Abercynon, 31 gennaio 1932 – 22 gennaio 2009), allenatore di calcio e calciatore gallese.